Ланиадо (фамилия) — сефардская фамилия в Италии и Турции.
 Ланиадо (больница) — в Израиле.

Примечания